Het Franse overzees departement Réunion telt 24 gemeenten, waarvan er 23 zijn opgenomen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:
Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS)
Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST)
Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)
Territoire de la Côte Ouest (TCO)
Communauté de Communes du Sud (CCSUD)

De gemeentes zijn: